Das AEGON GB Pro-Series Barnstaple 2010 war ein Tennisturnier für Damen in Barnstaple. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2010 und fand vom 4. bis 10. Oktober 2010 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2010
Tennisturnier in Barnstaple